La Libera uscita è un termine militare indicante un breve permesso temporaneo.

Altre accezioni sono:
Libera Uscita – associazione nazionale, laica e apartitica per il diritto di morire con dignità
Libera uscita – film italiano del 1951 diretto da Duilio Coletti, con Nino Taranto e Ludmilla Dudarova
Libera uscita – film statunitense del 2011 diretto da Peter e Bobby Farrelly, con Owen Wilson e Jason Sudeikis